Sheffield hace referencia a varios artículos:

Lugares

En Reino Unido
Sheffield, Yorkshire, Inglaterra.
Jardín Botánico de Sheffield.

En Estados Unidos
Sheffield (Alabama).
Sheffield (Carolina del Norte).
Sheffield (Illinois).
Municipio de Sheffield (condado de Tippecanoe, Indiana).
Sheffield (Iowa).
Sheffield (Massachusetts).
Sheffield (Ohio).
Sheffield Lake (Ohio).
Municipio de Sheffield (condado de Lorain, Ohio).
Municipio de Sheffield (condado de Ashtabula, Ohio).
Sheffield (Pensilvania).
Municipio de Sheffield (condado de Warren, Pensilvania).
Sheffield (Vermont).

Deporte 
Inglaterra
Sheffield Football Club, fútbol.
Sheffield Sharks, baloncesto.
Sheffield United Football Club, fútbol.
Sheffield Wednesday Football Club, fútbol.